afkorting voor Districts Scoutingwedstrijden, zie Regionale Scoutingwedstrijden
 afkorting voor de studentenweerbaarheid van de stad Delft, zie Delftsche Studentenweerbaarheid
 een Nederlandse voetbalclub, zie DSW (voetbalclub)
 een Nederlandse zorgverzekeraar, zie DSW (verzekeraar)